Un cursor este o destinație de plasare în mișcare sau indicatorul care indică o poziție. Vorbitorii de limba engleză au folosit termenul cu acest înțeles, începând din secolul al XVI-lea, pentru o mare varietate de mobile sau mobile de poziție markeri.

În sensul literal original, „cursor” este un cuvânt din limba latină care exprimă ideea de „ceva care se execută”. La plural, „Cursores” (alergători), a fost preluat de anumite funcții, cum ar fi mesagerii. Cursor a fost, de asemenea, un nume de familie roman folosit de ginta Papiria.

Cuvântul cursor se poate referi la:

Cursorul unei rigle de calcul
Cursorul unei mașini de scris
Cursorul calculatorului
Cursor (baze de date)